Columbia Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbia Building (Missouri), NRHP-Nr. 00000433
 Columbia Building (Ohio), NRHP-Nr. 83001967